Hiidensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiidensaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Hiidensaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Hiidensaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Hiidensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Hiidensaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Hiidensaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 27,46), 
 Hiidensaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Helvetti, ö, Norra Savolax, Kuopio, 
 Hiidensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Hiidensaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 28,07), 
 Hiidensaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar